est une expression en anglais signifiant « des photos de vous ». Elle peut faire référence à :

 , série télévisée australienne diffusée depuis le  sur  ;

 , chanson de The Cure présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi